0 A.D. (0 год н. э., произносится «зироу эй-ди») — свободная трёхмерная игра в жанре исторической стратегии в реальном времени, разрабатываемая сообществом добровольцев (основные разработчики объединены в команду Wildfire Games). Игра позволяет управлять цивилизациями, существовавшими в период 500 год до н. э.—1 год до н. э. Цель игры обычно состоит в том, чтобы победить всех противников — уничтожив все зданий или игровые единицы, или выполнив определённое задание.

По состоянию на март 2023 года, проект находится в альфа-версии: некоторые возможности ещё не реализованы, игра имеет проблемы с производительностью, содержит ошибки и недоработки; тем не менее, основная функциональность и ресурсы уже реализованы, и 0 A.D. позволяет играть в одиночном и многопользовательском режимах. В будущем планируется реализовать кампании на основе реальных исторических событий. Разработчики не устанавливают фиксированную дату выхода, и собираются выпустить версию 1.0, когда будут реализованы все запланированные возможности и устранены проблемы.

Историческая достоверность 
Историческая точность игровых элементов является высшим приоритетом для разработчиков 0 A.D.. Названия юнитов и зданий показаны на языке оригинала этой цивилизации, и они также переводятся на тот язык, на котором пользователь играет в игру. Также большое внимание уделяется попыткам обеспечить высокую визуальную точность внешнего вида юнита, оружия, зданий и т. д. и т. п. Специальные юниты — герои имеют реальных исторических прототипов.

В каком-то смысле игра 0 A.D. может служить наглядным пособием по изучению истории, культуры, архитектуры и военного дела тех цивилизаций, которые представлены в игре.

Игровой процесс 

Во многом игра повторяет геймплей серии Age of Empires и в целом имеет типичный игровой процесс стратегии в реальном времени: игроку необходимо добывать ресурсы, строить поселение, развивать технологии, тренировать армию, и сражаться с противником. Однако есть ряд отличий; например, добывать ресурсы и строить могут базовые пешие воины, конные могут только охотиться.

Враждующие стороны 
0 A.D. позволяет игроку управлять одной из 13 древних цивилизаций античности, существовавших в период 500 год до н. э.—1 год до н. э. с индивидуальными особенностями зданий и юнитов, а также внешними отличиями. Следующая таблица перечисляет доступные для игры цивилизации вместе с наиболее важными особенностями и изображениями построек.

Режимы игры 

однопользовательский и многопользовательский режимы в виде отдельных сражений может происходить на одном из трёх типов карт:
 сценарии создаются в редакторе карт; перед матчем игроки могут выбрать только слот, остальные характеристики (ландшафт, объекты) фиксированы и не могут быть изменены;
 случайные карты представляют собой скрипты, написанные на JavaScript; они принимают входные параметры (размер карты и количество игроков) и могут использовать случайные числа при создании других характеристик карты; генератор случайных карт создаёт новую карту перед каждым сражением, выполняя скрипт;
 схватка () так же, как и сценарии, создаются вручную в редакторе карт; но, в отличие от сценариев, создатель карты может разместить специальные обобщённые объекты (напр. обобщённый городской центр), которые в начале игры будут заменены на объекты, специфические для выбранной игроком цивилизации (напр. афинский городской центр); этот тип карт позволяет игрокам перед каждым сражением выбирать цивилизацию, команду и стартовые ресурсы.
Каждый слот игрока может быть выделен или игроку, или боту, или оставлен пустым. Игра поставляется с одним ИИ — Petra Bot, но поддерживает добавление дополнительных ботов. При задании параметров матча каждому ИИ-игроку можно выставить свой уровень сложности.

В дальнейшем также планируется режим кампании.

Многопользовательская игра 
При многопользовательской игре один из игроков создаёт матч, к которому подключаются остальные участники.

Команда Wildfire Games поддерживает лобби-сервер, к которому можно подключиться внутри игры. В лобби доступен список запущенных матчей и чат.

Также игра предоставляет возможность подключиться напрямую по IP-адресу, что позволяет играть как через интернет, не используя централизованный сервер/лобби, так и по локальной сети, в том числе не имеющей доступа в интернет.

Редактор карт 

К игре прилагается редактор карт Atlas.

Atlas предоставляет инструменты, необходимые для создания полноценной игровой карты «с нуля» (при создании новой карты генерируется ровная поверхность со стандартной текстурой травы):
 формирование поверхности; возможно импортировать готовую карту высот, подготовленную в графическом редакторе или основанную на реальных географических данных
 установка уровня воды; игра поддерживает всего одну водную поверхность, поэтому уровень выставляется глобально
 текстурирование поверхности; на карте может быть использовано любое сочетание текстур, но для удобства они разбиты на категории, часть из которых относятся к биомам (средиземноморье, саванны, пустыни и т. д.), другая часть предназначена для специфических областей карт (морское дно, дороги, города и т. д.)
 добавление объектов; объекты делятся на «сущности» (), участвующие в игровом процессе (юниты, ресурсы) и «акторы» (), используемые исключительно в графических целях (например: сломанный верёвочный мост над оврагом, деревья в недоступных для игрока горах); каждая сущность принадлежит либо к одному из слотов игроков, либо специальному игроку «Гея» (к которому обычно относятся все животные и ресурсы на карте); отдельный режим просмотра акторов () позволяет ознакомиться с детальной информацией об объектах
 изменение настроек карты (имя, описание, тип игры и др.), игроков (количество, имена, цивилизации, цвета и т. д.), окружения (внешний вид водной поверхности, положение солнца, туман и пр.)

Специальный инструмент позволяет сгенерировать любую случайную карту, доступную в игре; эта карта может использоваться в качестве основы для создаваемого сценария и модифицироваться при помощи всех стандартных инструментов.

Карты, поставляемые с игрой, доступны для редактирования наравне с пользовательскими.

Atlas использует тот же движок, что и сама игра и может быть в любой момент переключён в режим тестирования; при этом внутри редактора запускается игра на создаваемой карте. При сбросе тестирования все объекты (юниты, здания) возвращаются в исходные позиции/состояния.

На официальных форумах игры есть раздел для публикации/обсуждения карт.

Поддержка пользовательских модификаций 
Wildfire Games изначально были группой моддеров и проект 0 A.D. зародился с идеи создать модификацию для Age of Empires II: The Age of Kings, потому при дальнейшей разработке, уже в качестве самостоятельной игры, возможности пользовательских модификаций уделялось большое внимание.

Проект состоит из двух совместно разрабатываемых частей: движка Pyrogenesis и мода public. На уровне движка реализованы рендеринг, GUI-фреймворк, сетевой код и система поиска пути. Мод содержит игровую логику и данные (описание цивилизаций, юнитов, технологий и т. д.), карты, интерфейс пользователя, ботов, модели, текстуры и анимацию, музыку и звуковые эффекты. Все эти ресурсы могут быть дополнены или заменены пользовательскими модификациями вплоть до создания самостоятельной игры, использующей только движок.

Локализация 
Интернационализация игры была закончена к Alpha 16, в которую были включены переводы на 12 языков. Начиная с Alpha 17 в игру включён русскоязычный перевод. Критерием для включения перевода в релизы является достижение 90 % переведённого текста. Работа по переводу ведётся силами добровольцев на Transifex, где в разной стадии готовности находятся переводы на более чем 50 языков.

История разработки 
Планирование разработки игры началось в 2001 году, изначально в виде тотальной модификации к Age of Empires II: The Age of Kings, однако вскоре разработчики поняли, что не смогут воплотить все свои идеи в виде мода из-за ограничений движка игры. Поэтому зимой 2001/2002 команда разработчиков приняла решение о переходе от разработки модификации к разработке независимой игры на основе своих идей. Реализация проекта, то есть активная разработка, началась с 2003 года.

Сначала игра планировалась и разрабатывалась как freeware, но 10 июля 2009 года Wildfire Games сделала процесс разработки открытым, открыв исходные коды игры по лицензии GPL, а графические и звуковые элементы по лицензии Creative Commons BY-SA.

В январе 2013 года 0 A.D. присоединился к Software in the Public Interest.

Краудфандинг 
В декабре 2010 была запущена кампания по сбору средств посредством Plegdie с целью собрать 3000 $ для оплаты месяца работы разработчика. В октябре 2011 началась работа на средства первой кампании и в ноябре 2011 была запущена вторая кампания с целью продлить оплачиваемую работу на ещё один месяц; на этот раз цель повысили до 3250 $, чтобы покрыть комиссию Pledgie и комиссию по конвертации валют. Результатами оплачиваемой работы стали: система сохранения/загрузки игр, поддержка повторного подключения в сетевой игре, новый профилировщик (вошли в Alpha 8) и переработка рендерера (вошла в Alpha 10). Часть денежных средств не была использована и осталась на счету Wildfire Games.

В августе 2013 был заключён новый договор на большую часть оставшихся средств и следом была начата гораздо более массивная кампания на Indiegogo с целью в 160 000 $ с планами нанять двух разработчиков на полный рабочий день и закончить базовую версию игры в течение двух лет. В результате кампании были собраны 33 251 $ (21 % от цели).

История версий 

Работа над игрой ведётся непрерывно и текущая версия всегда доступна в репозитории проекта. Начиная с апреля 2010 разработчики с периодичностью в несколько месяцев готовят и выпускают отдельные версии, которые отличаются большей стабильностью и лучше подходят для более широкой аудитории.

Pre-Alpha 
На стадии пре-альфы ещё велась работа над основной механикой игры, потому пре-альфа версии были нацелены в первую очередь на демонстрацию технических возможностей, а не на использование игроками.

Alpha 

Переход в стадию альфа-версии символизировал достижение проектом пригодного для игры состояния.

Каждая альфа-версия имеет кодовое имя, относящееся к историческому периоду игры и начинающееся на букву, соответствующую номеру версии в английском алфавите. Разработчики стараются подобрать имя, связанное с изменениями в соответствующей версии игры. Объяснение имени и краткая историческая справка включаются в анонс каждой версии.

Текущее состояние 
По состоянию на зиму 2022 года игра находится в альфа-версии. Некоторые возможности ещё не реализованы, игра имеет проблемы с производительностью, содержит ошибки и недоработки; тем не менее, основная функциональность и ресурсы уже реализованы, и 0 A.D. позволяет играть в одиночном и многопользовательском режимах.

Дальнейшие планы 
Разработчики не устанавливают фиксированную дату выпуска, и собираются опубликовать версию 1.0 тогда, когда будут реализованы все запланированные возможности и устранены проблемы.

После завершения работы над первой частью (Empires Ascendant), которая охватывает период 500 год до н. э.—1 год до н. э., разработчики планируют начать работу над второй (Empires Besieged), описывающей период 1 год н. э.—500 год н. э.

В дальнейшем обещается добавление  поддержки   Vulkan API.

Галерея 

 Ранние (до Pre-Alpha 1)

Технические детали 
Игра основана на собственном движке Pyrogenesis, который разрабатывается как часть проекта. Он написан на C++ с использованием Boost и SDL. Геймплей, GUI, боты и случайные карты реализованы в виде скриптов на JavaScript (который выполняется на движке SpiderMonkey). Игровые данные (описание цивилизаций, юнитов, технологий и т. д.) хранятся в XML и JSON. Рендеринг выполняется при помощи OpenGL; для вывода звука используется OpenAL, а аудиоданные хранятся в Vorbis.

Также в проекте используются следующие библиотеки:
 Crypto++ — библиотека криптографических алгоритмов и схем;
 CxxTest — библиотека для написания юнит-тестов;
 wxWidgets — библиотека для построения GUI, используется в редакторе карт Atlas;
 Xerces — библиотека для работы с XML.

Награды 
 Honorable Mention — IndieDB’s Players’ Choice: Best Upcoming Indie 2013
 Second Place — IndieDB’s Players’ Choice: Best Upcoming Indie 2012
 Project of the Month — SourceForge, June 2012
 Honorable Mention — IndieDB’s Players’ Choice: Best Upcoming Indie 2010
 Third Place — ModDB’s Indie Game of the Year 2009
 Nominee — ModDB’s Editor’s Choice: Best Upcoming Indie 2008

Примечания

Сообщения о выходе новых версий

Обзоры и интервью 
  — интервью с разработчиками на GameDev.net
 
  — интервью с разработчиками на Joystiq

Ссылки 
 Официальный сайт 0 A.D.
 0 A.D. на сайте Mod DB

Компьютерные игры в разработке
Игры для Linux
Игры для macOS
Игры для Windows
Компьютерные игры с трёхмерной графикой
Свободные компьютерные игры
Инди-игры
Стратегии в реальном времени
Проекты Indiegogo